Чемпионат СССР 1977 года во второй лиге проходил в шести зонах. Лучший клуб каждой зоны выходил в стыковые игры — шесть клубов в трёх парах разыграли три путёвки в первую лигу.

Лучший бомбардир: Александр Маркаров («Динамо» Махачкала) — 34 гола.

Зональный турнир

1 зона 
Лучшие бомбардиры:
1. Евгений Рябов («Жальгирис») — 21 гол
2—4. Василий Милес («Локомотив» Калуга), Александр Старков, Михаил Смородин (оба — «Даугава») — по 18 голов.

2 зона 

В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР.

Лучшие бомбардиры: Николай Пинчук (СКА Киев) и Сергей Шмундяк (СКА Львов) — по 20 голов.

3 зона 
Бомбардиры:
 Александр Плошник («Кубань) — 32 мяча
 Анатолий Ильин (Текстильщик») — 21 мяч
 Владимир Проскурин («Факел») — 20 мячей

4 зона 
Необходимо исправить результаты ряда матчей.

5 зона

6 зона

Финал

«Спартак» (Семипалатинск) — СКА 

 Путёвку в первую лигу получил одесский СКА.

«Спартак» (Нальчик) — «Жальгирис»

Дополнительный матч 

 Путёвку в первую лигу получил вильнюсский «Жальгирис».

«Кубань» — «Янгиер»

Дополнительный матч 

 Путёвку в первую лигу получила краснодарская «Кубань».

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1977
1977